Ла Круз дел Бахио има више значења:

 Ла Круз дел Бахио (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Круз дел Бахио (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Круз дел Бахио, Ла Соледад (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику